Кубок Белорусской ССР по футболу — кубковый футбольный турнир, проводившийся футбольными командами Белорусской ССР с 1936 по 1991 год. Кубок проводился параллельно с розыгрышами чемпионатов Белорусской ССР.

Победители и финалисты 

В 1941 - 1944 гг. розыгрыш Кубка не проводился.

См. также 
 Чемпионат Белорусской ССР по футболу
 Кубок СССР по футболу
 Кубок Белоруссии по футболу
 Чемпионат Белоруссии по футболу

Примечания

Ссылки 
 Кубок БССР на RSSSF
 Кубок БССР на kick-off.by

Футбольные соревнования в Белоруссии
Футбольные соревнования в СССР